Michele Coppino (1822-1901), accademico e politico italiano, ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia e presidente della Camera
Legge Coppino legge dello Stato italiano che prende il nome dal ministro omonimo, che estese l'obbligo di frequenza scolastica ai cinque anni di scuola elementare